Bethany (Connecticut)
 Bethany (Illinois)
 Bethany (Indiana)
 Bethany (Missouri)
 Bethany (Oklahoma)
 Bethany (Virgínia de l'Oest)
 South Bethany, població dels Estats Units a l'estat de Delaware.